Гусяча черепашка (Lepas) – рід вусоногих ракоподібних з родини Lepadidae.

Класифікація 
Lepas anatifera Linnaeus, 1758
Lepas anserifera Linnaeus, 1758
Lepas australis Darwin, 1851
Lepas fascicularis Ellis & Solander, 1786
Lepas hillii (Leach, 1818)
Lepas pacifica Henry, 1940
Lepas pectinata Spengler, 1792
Кладограма відповідно до Catalogue of Life та Dyntaxa:

Поширення та середовище існування 
Цей рід поширений в Середземному морі. Його представники мешкають в мезоліторалі та контролюють чисельність фітопланктону.

Опис 
Їх тіло захищене черепашкою, яка складається з п'яти вапнякових пластинок. До субстрату вони кріпиляться за допомогою досить довгої ніжки.

Живлення 
Як і всі гусячі черепашки є пасивними фільтраторами. Вони фільтрують планктон.

Джерела 

Вусоногі
Щелепоногі